Netherton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Netherton – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Netherton – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Netherton – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Netherton – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Netherton (Kirklees) – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Netherton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalii
 Netherton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Netherton – miejscowość w hrabstwie Merseyside (Anglia)
 Netherton – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Netherton – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Netherton – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Netherton (Wakefield) – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Netherton – miasto w hrabstwie West Midlands (Anglia)
 Netherton – miasto w hrabstwie Worcestershire (Anglia)